En hébreu, Shiloh signifie « havre de paix » et désigne, soit la ville de Silo (Canaan), soit la figure biblique  dont la signification est contestée.

 Shiloh est un film racontant l'amitié entre un enfant et un beagle.
 Aux États-Unis :
 Shiloh est une municipalité de l'Alabama,
 Shiloh, ville en Géorgie,
 Shiloh est une ville de l'Illinois,
 Shiloh est un borough situé dans le New Jersey,
 la bataille de Shiloh fut l'une des plus sanglantes de la guerre de Sécession ;
 Shiloh Fernandez est un acteur américain ;
 le Shiloh Shepherd Dog est une race de chien ;
 Shiloh est un webcomic par Kit Trace et Kate Flynn sur la plateforme Webtoon. 

Homonymie